Baraka steht für:

 Baraka (Segenskraft), im Volksislam und im Sufismus
 Baraka (Film), experimenteller Dokumentarfilm aus dem Jahr 1992
 Baraka (Stadt), Stadt im Bezirk Fizi der Provinz Sud-Kivu, Demokratische Republik Kongo

Baraka ist der Familienname folgender Personen:
 Abdelaziz Baraka Sakin (* 1963), sudanesischer Autor
 Abdeslam Baraka (* 1955), marokkanischer Diplomat
 Ajamu Baraka (* 1953), US-amerikanischer Politiker und Menschenrechtsaktivist
 Amiri Baraka (1934–2014), US-amerikanischer Schriftsteller
 Havon Baraka, US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Nizar Baraka (* 1964), marokkanischer Politiker
 Ras J. Baraka (* 1970), US-amerikanischer Politiker
 Sara Baraka (* 1991), ägyptische Ruderin